Augusta Dorotea di Brunswick-Wolfenbüttel (1666-1751)
 Augusta Dorotea di Brunswick-Wolfenbüttel (1749-1810)